Keltsch steht für:

 Kelč (deutsch: Keltsch, älter auch: Keltz), eine Stadt in der Region Zlínský kraj (Tschechien) 
 Kielcza (deutsch: Keltsch, 1936–1945: Keilerswalde), ein Straßenangerdorf in der Gmina Zawadzkie in der polnischen Woiwodschaft Oppeln

Keltsch ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Keltsch (1897–1975), deutscher Jurist und Präsident des Bayerischen Obersten Landesgerichts
 Victor von Keltsch (1813–1884), ostpreußischer Rittergutsbesitzer und Parlamentarier